Вейккаусліга 2022 — 92-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Фінляндії.

Формат 

За регламентом на першому етапі 12 клубів зіграють між собою по два матчі. На другому етапі перша шістка зіграє в одне коло та розіграють місця з 1-го по 6-те, а друга шістка визначить невдах та розіграє місця з 7-го по 12-те.

Клуби

Перший раунд

Таблиця

Результати матчів

Чемпіонський раунд

Втішний раунд

Плей-оф Ліги конференцій Європи

Перший раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 жовтня 2022

|}

Другий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 жовтня 2022

|}

Третій раунд 

|-
| colspan="5" style="background:#D0D0D0;"|26 /30 жовтня 2022

|}

Плей-оф 

|colspan="5" style="background-color:#97deff" align=center|20 /24 жовтня 2022

|}

Бомбардири

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Вейккаусліга на soccerway 

2022
Фінляндія
2022 у фінському спорті